Могилёвский уезд:

 Могилёвский уезд — в Могилёвской губернии.
 Могилёвский уезд — в Подольской губернии.